Чемпионат России по хоккею с мячом 2016/2017 — 25-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2016/2017 .

Регламент 
Турнир состоит из четырёх этапов.

Первый этап.
12 клубов Суперлиги разделены на две группы А и Б («Запад» и «Восток») по шесть команд в каждой. Команды в группах проведут турниры по круговой системе в четыре круга: спаренные матчи на своём поле и на поле соперника (двойной матч) — 10 домашних матчей и 10 гостевых матчей. Сроки проведения: с 7 ноября 2016 года по 10 января 2017 года.

Второй этап.
Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются.

Команды будут поделены на две группы.

Восемь команд, занявших 1—4 места в группах «Запад» и «Восток», образуют первую группу, которая сыграет между собой круговой турнир в два круга. Команды из группы «Запад» будут играть только с командами из группы «Восток».

На втором этапе каждой из четырёх команд группы «Запад» предстоит провести с каждой из четырёх команд группы «Восток» по четыре домашних матча и четыре гостевых матча (итого — 8 игр). Лучшие шесть команд первой группы напрямую выходят в плей-офф. Первая группа проводит свой круговой турнир с 13 января по 26 февраля 2017 года.

Во второй группе сыграют команды, которые заняли 5—6 места на первом этапе в группах «Запад» и «Восток», которые сыграют круговой турнир в два круга. Каждая команда на втором этапе проводит одну игру на своем поле и одну на
поле соперника (итого — 6 игр). Вторая группа проводит свой круговой турнир с 13 января по 24 февраля 2017 года.

Две лучшие команды из второй группы сыграют квалификационные матчи в предварительном раунде плей-офф в серии из двух игр (на своём поле и на поле соперника) с 7—8 командами из первой группы и определят ещё двух участников плей-офф. 

Третий этап.
Четвертьфинальный раунд плей-офф будет проходить в серии до трёх побед.

Первые две игры команда, занявшая более высокое место на втором этапе в первой группе, проводит на своем поле, а третью и, в случае необходимости, четвёртую — на поле соперника. Если в серии каждая команда одержит по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла на втором этапе в первой группе более высокое место.

Сроки проведения: 9, 10, 14, 15 и 19 марта 2017 года.

Четвёртый этап.

Победители четвертьфинальных поединков выходят в «Финал четырёх», который проходит в одном городе.

Полуфинальные и финальный поединки, а также матч за третье место состоятся с 23 по 26 марта 2017 года.

Место проведения и финансовые условия определяются на конкурсной
основе.

Матчи финального этапа пройдут в Хабаровске на „Арене «Ерофей»“.

Участники 
В Суперлиге чемпионата страны по хоккею с мячом сезона 2016/17 принимают участие 12 команд:

Регулярный чемпионат

1 этап

Запад 
Матчи проходили с 7 ноября по 10 января.

Восток 
Матчи проходили с 7 ноября по 10 января.

Результаты матчей

2 этап

Группа 1 
Матчи прошли с 15 января по 3 марта.

 26 февраля последний матч заключительного игрового дня на втором этапе чемпионата России между командами «Водник» и «Байкал-Энергия», который начался в 19:00 через 4 часа после окончания предпоследнего, ознаменовался скандалом — «Байкал-Энергия» победила со счётом 11:9, а все 20 мячей в матче были забиты командами в свои ворота (с середины второго тайма). Уклонение обеих команд от честной борьбы и последующий результат матча привёл общественность к версиям, что изначально это было связано либо с подбором «Водником» соперника по плей-офф (в случае поражения это был бы не «Енисей», а «Уральский трубник»), либо с протестом против действий Федерации хоккея с мячом России, с последующими обвинениями в адрес федерации со стороны руководства «Водника» о ведении ею закулисных игр в отношении участников чемпионата. Мотивация соперников — «Байкала-Энергии» — не ясна, со второго места в турнирной таблице они никуда не могли сместиться. Решением федерации тренеры и некоторые игроки обеих команд дисквалифицированы на различные сроки, на 3 марта назначена переигровка матча на нейтральном поле, в котором снова победила команда «Байкал-Энергия» — 4:3.

Группа 2 
Матчи прошли с 15 января по 24 февраля.

Квалификационные матчи 
Матчи прошли 1 и 4 марта.

 Кузбасс — Динамо-Казань — 4-2; 4-4

 Сибсельмаш — Динамо-Москва — 9-3; 6-7

Плей-офф 

Матчи прошли с 9 по 26 марта.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Высшая лига 

Соревнования прошли с 22 ноября 2016 года по 9 марта 2017 года. 23 команд были разделены на три группы.

Группа 1 
Матчи прошли с 26 ноября по 1 марта.

Группа 2 
Матчи прошли с 30 ноября по 22 февраля.

Группа 3 
Матчи прошли с 22 ноября по 25 февраля.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 1 по 9 марта.

 Право на выступление в Суперлиге завоевала команда «Строитель» (Сыктывкар), победившая в финальном турнире, прошедшем в Сыктывкаре. Команда «Зоркий» (Красногорск) решением исполкома Федерации хоккея с мячом России также получила повышение в классе).

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016−2017 гг.
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата
 Федерация хоккея с мячом России. Турнирная таблица
 Федерация хоккея с мячом России. Статистика

2017